Елена Олеговна Бовина (родилась 10 марта 1983 года в Москве, СССР) — российская теннисистка.
 Победительница 1 турнира Большого шлема в миксте (Australian Open-2004).
 Финалистка 1 турнира Большого шлема в миксте (Roland Garros-2002).
 Обладательница Кубка Федерации-2005.
 Победительница 8 турниров WTA (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Елена — одна из двух дочерей Олега и Маргариты Бовиных. Сестра уроженки Москвы — Ирина — также играет в теннис.

Елена впервые пришла в теннис в 5 лет.

Лучшие удары Бовиной — подача и удар с форхенда.

Одним из тренеров Елены Бовиной была Екатерина Крючкова. Также была подопечной Б. С. Лунина.

Спортивная карьера

2006 
Из-за травм и болезней пришлось пропустить весь сезон 2006. Было сыграно лишь два матча на Кубке Кремля и в бельгийском Хассельте. На Кубке Кремля, в первом круге Бовина проиграла Шахар Пеер 6-2 6-0.
А в бельгийском Хассельте Агнешке Радваньской из Польши 6-4 6-2.

2007 
2007 год сложился для Бовиной весьма неудачно. Начала Елена его на турнире в австралийском Хобарте, но в первом круге в упорной борьбе уступила австралийке Николь Пратт 6-2 6-7 (4-7) 6-1.
Затем такой же результат был показан на турнирах в Сиднее и Australian Open, где Бовина уступила Катарине Среботник 6-3 6-1 и Ли На 6-4 6-3 соответственно.
После турниров в Австралии, Елена пропустила большую часть турниров, и вернулась только в июне на турнире в голландском Хертогенбосе, но опять в первом круге проиграла Роберте Винчи из Италии 6-0 6-4.
На американской серии турниров было сыграно несколько матчей. В Стэнфорде в первом круге Бовина проиграла Пэн Шуай из Китая 6-3 6-4. На турнире первой категории в Сан-Диего, Елена Бовина смогла дойти до второго круга, переиграв Коко Вандеведж из США 6-3 7-5, а во втором раунде проиграла 4 сеяной Надежде Петровой 6-3 7-5.
Серия неудач продолжилась на турнире в Лос-Анджелесе, где в первом круге была проиграна встреча Марии Кириленко 7-6 (8-6) 6-3.
Следующим турниром, из серии US Open, был турнир в Нью-Хэйвене. Здесь Бовиной пришлось играть квалификационный отбор, в первом круге была обыграна итальянская теннисистка Сара Эррани 6-1 6-3. Но втором круге Елена в упорной борьбе уступила испанской теннисистке Виргинии Руано Паскуаль 3-6 7-6 (7-4) 6-2.
Завершающим турниром 2007 года для Бовиной стал турнир ITF в Харькове. Пройдя через квалификацию, Бовина добралась до четвертьфинала, где отказалась играть матч с Алёной Бондаренко с Украины.

2008 
В 2008 году Елена принимала участия в турнирах ITF, но дальше квалификации пройти смогла на турнире в Сен-Жаденсе. В первом круге обыграв соотечественницу Алину Жидкову, но в 1/4 уступила Петре Цетковской. Затем в начале июня Бовина вышла в четвертьфинал турнира в Рим-Тиро э Воло, полуфинал в Кунео. 27 июля на турнире 4-й категории в словенском Портороже смогла через квалификацию дойти до четвертьфинала, где уступила 4-й сеяной Анабель Медине Гарригес 3-6 2-6. Участвовала в квалификации на турнире в Стокгольме, во втором круге проиграла Анастасии Павлюченковой. Перед US Open выиграла турнир ITF 50.000$ в Бронксе (Нью-Йорк), пройдя через квалификацию, Лена переиграла в финале экс-первую ракетку Германии Анну Лену Гронефельд 3-6 5-7. Затем прошла во второй круг квалификации на турнире Большого шлема в Нью-Йорке. Последним шагом сезона был турнир ITF 100.000 в Братиславе, выиграв матчи квалификации, Елена Бовина уступила в первом круге чешке Барборе Заглавов-Стрыковой 6-7(6-8) 7-6(7-3) 6-3.

2009 
Новый сезон Лена начала с первого раунда квалификации на турнире большого шлема в Австралии, где уступила греческой теннисистки Елени Данилиду 6-4 7-6 (7-2). В феврале приняла участие на турнире серии International в Паттайе. В одиночном разряде в первом круге проиграла своей соотечественнице Вере Душевиной 6-4 7-5, однако сумела выйти в четвертьфинал в парном разряде (с Ксенией Первак).
В марте Лена сумела через квалификацию выиграть турнир серии k 25.000 (ITF) в испанском Тенерифе, обыграв в финале канадку Ребекку Марино 6-2 6-4.
Затем последовали турниры в Барселоне (серии International), в Бари (k25.000), в Штутгарте (Серия Премьер), но в основном Лена выбывала на начинающих стадиях. Прорыв совершился в португальском Эшториле, где Елена в квалификации обыграла Александру Стивенсон, Мэдисон Брингл и юное дарование Португалии Мишель Ларше де Бритту, а в основной сетке победила соотечественницу Аллу Кудрявцеву 6-1 6-3. Во втором раунде, проверив на прочность, уступила 4-й сеяной Сабин Лисицки 6-4 7-5. После такого прорыва, Лена достигла 147 строчки мирового рейтинга.
Далее Бовину постигла серия неудач на турнирах, где Лена не могла преодолеть барьер первого раунда. Это турниры в Сент-Жаденсе, Квалификации Ролан Гаррос, Галатине, Марселе. Однако за этот период были показаны неплохие результаты в парном разряде, это победа в Галатине(ITF 25.000) c Региной Куликовой, финал турнира в Марселе (ITF 100.000) с Тими Бачински из Швейцарии. Беспобедная серия в одиночке прекратилась на турнире серии International в Праге. В первом раунде квалификации Лена обыграла украинку Веронику Капшай 6-4 6-4, но во втором круге уступила первой сеяной квала Тими Бачински 6-3 6-1. Выход во второй раунд квалификации покорился Лене и на подобных турнирах в словенском Портороже и Стамбуле.
Перед US Open был сыгран турнир серии ITF25.000 в бельгийском городке Вестенде, здесь Бовиной был достигнут выход в полуфинал, где она уступила известной гречанке Елени Данилиду 6-4 6-2.
На квалификационном турнире US Open Елена уступила сразу же в первом круге 16 сеяной Ивонн Месбургер из Австрии 6-2 6-3.
В середине сентября Бовина выиграла показательный турнир во Франции, обыграв в финале Жюли Куан 6-1 3-6 7-6. В этом турнире участвовали известные французские теннисистки — Ализе Корне, Жюли Куан, Юлия Федосова, Стефани Форетс.
Затем в осенней серии турниров Бовина показала неплохие результаты, в том числе полуфинал в испанской Гранаде (ITF 25.000), четвертьфиналы в Сент-Рафаэле и Нанте (оба ITF 50.000), второй раунд в Барселоне (ITF 50.000) и четвертьфинал в чешском Пршерове (ITF 25.000).
Сезон 2009 Елена Бовина закончила на 210 месте рейтинга WTA.

2010 
Новый 2010 сезон Елена Бовина начала с квалификации Australian Open в матче с Сэлли Пирс, обыграв её 6-2 6-2. Но затем во втором раунде Бовина уступила немке Юлии Шруфф 6-3 6-4.
В феврале теннисистка принимала участии в турнирах ITF в Каарсте (ITF 10.000) и Бельфоре (ITF 25.000), последний турнир Елене удалось выиграть в одиночном и парном разрядах. Следующим соревнованием был турнир в Малайзии, выиграв матчи квалификации, в первом круге Бовина проиграла известной китайской теннисистке Чжэн Цзе 6-4 6-3.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (8)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (11)

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 10 июля 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Статистика встреч Бовиной с Top50 одиночного рейтинга .

Родившиеся в Москве
Теннисисты России
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Федерации по теннису